Sezon (1983) był 39. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 24 kwietnia 1983 i trwały do 9 października 1983. Tytułu nie obroniła drużyna Viking FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Vålerenga Fotball.

Tabela końcowa

Baraże o 1. divisjon

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1983 w piłce nożnej